Roussines puede referirsea a:

 Roussines, comuna de Charente (Francia).
 Roussines, comuna de Indre (Francia).